Серия B 1936/1937 () — 8-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 13 сентября 1936 года и закончился 16 мая 1937 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1936/37 на rsssf.com

1936/1937
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1936 году
Спорт в Италии в 1937 году